Колин Мёрдок ():
 Колин Мёрдок (1929—2008) — новозеландский фармацевт, изобретатель одноразового шприца.
 Колин Мёрдок — американский скрипач и музыкальный педагог, президент Консерватории Сан-Франциско.